«Стю́арт Литтл 2» () — американская приключенческая комедия 2002 года режиссёра Роба Минкоффа. Сиквел фильма 1999 года «Стюарт Литтл», был снят по одноименному произведению Элвина Брукса Уайта.

Сюжет 
Стюарт теперь учится в школе, но ему не с кем играть, поскольку у Джорджа появился новый друг — чернокожий паренёк Уилл. Но очень скоро всё меняется, когда Стюарт знакомится с канарейкой по имени Маргало. Они становятся лучшими друзьями, но у птички есть секрет от друга: злобный Сокол, от которого он её спас, на самом деле её опекун, и в обмен на это она крадёт для него драгоценности. Вскоре ей приходится похитить кольцо мамы Стюарта, поскольку Сокол пригрозил ей, что убьёт Стюарта, если она откажется. Под страхом своей смерти она скоро исчезает. Стюарт и кот Снежок отправляются искать Маргало в Нью-Йорк, поскольку уверены, что Сокол её похитил.

Стюарт взлетает на воздушном шарике на вершину небоскрёба, на котором живёт Сокол, где узнаёт правду. Сокол скидывает его вниз, и все считают Стюарта мёртвым, но он просто приземляется на грузовик с мусором, вскоре оказавшись в море. Там он находит свой сломанный самолёт и чинит его, вскоре вернувшись обратно к небоскрёбу, где он спасает Маргало. Сокол следует за ними и почти убивает Стюарта, но тот с парашютом выпрыгивает из самолёта, и Сокол, подбитый пропеллером, падает вниз в мусорную урну. Маргало возвращает Литтлам кольцо и впервые в жизни улетает на юг.

В ролях 

{{ВРолях||Амелия Маршалл||Рита,мама Уилла

Награды и номинации

Компьютерные игры 
В 2002 году Sony Computer Entertainment Europe и Magenta Software была разработана и выпущена видеоигра для PlayStation Stuart Little 2. Сюжет видеоигры практически полностью повторяет сюжет фильма.

Примечания

Ссылки 

 

Фильмы с совмещением живых актёров и анимации
Фильмы о говорящих животных
Фильмы о мышах
Фильмы-сиквелы
Фильмы о Нью-Йорке
Приключенческие фильмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 2002 года
Семейные фильмы США
Детские фильмы США
Компьютерные анимационные фильмы
Фильмы Columbia Pictures
Экранизации произведений Элвина Брукса Уайта
Стюарт Литтл
Фильмы США 2002 года